Georges Othily
 Hervé Othily